Клинцевич — белорусская фамилия.
 Клинцевич, Теодор (1955—1991) — польский диссидент, активист Солидарности, лидер Групп сопротивления «Солидарные».
 Клинцевич, Франц Адамович (род. 1957) — российский политик, депутат Государственной Думы, член Совета Федерации.